Censorinus (mort en 53 av. J-C.)
 Censorinus ou Censorin, grammairien et astrologue latin, actif au .
 Censorinus prit la pourpre sous Claude II en 269, et fut tué sept jours après par ses propres soldats à cause de sa rigueur extrême.

Voir aussi